Liste der Baudenkmäler in Gartenstadt steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Gartenstadt (Krefeld), NRW
 Liste der Baudenkmäler in Gartenstadt, Quartier der Südlichen Außenstadt von Nürnberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Südliche Außenstadtteile#Ensemble Gartenstadt Nürnberg
 Liste der Baudenkmäler in Gartenstadt, Quartier der Südlichen Außenstadt von Nürnberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Südliche Außenstadtteile#Ensemble Gartenstadt Werderau